Eftersökshund kan syfta på olika slags hundar:

Jakthundar som används för att spåra skadskjutet eller trafiskskadat vilt, se Eftersökshund.
Polisens beteckning på sina spårhundar, se Polishund.
Översättning av den engelska beteckningen search and rescue dog, se Räddningshund.

Brukshundar
Jakthundar